Дженкинс, Джон:
 Дженкинс, Джон (баскетболист) (род. 1991) — американский баскетболист.
 Дженкинс, Джон (композитор) (1592—1678) — английский композитор.
 Дженкинс, Джон (фигурист) (род. 1970) — английский фигурист-парник.
 Дженкинс, Джон Филип (род. 1952) — британский историк, религиовед и правовед.